3-и Всеафриканские игры прошли с 13 по 28 июля 1978 года в городе Алжир, столице одноимённого государства. В соревнованиях приняло участие около 3000 спортсменов из 45 стран Африки.

Виды спорта 

 
 
 
 
 Волейбол
 
 
 
 
 
 
 Тяжёлая атлетика

Медальный зачёт 

1978
Июль 1978 года
Международные спортивные соревнования в Алжире (Алжир)
Спорт в Алжире в 1978 году